Клайпедское районное самоуправление (, до 1995 — Кла́йпедский район) — муниципальное образование в Клайпедском уезде Литвы.

История 
7 декабря 1959 года к Клайпедскому району была присоединена часть территории упразднённого Прекульского района.

Население

Населённые пункты 
 2 города — Гаргждай и Прекуле;
 7 местечек — Довилай, Эндриеявас, Юдренай, Крятингале, Пликяй, Вейвирженай и Вежайчяй;
 303 деревни.

Численность населения (2001):
 Гаргждай — 15 212
 Вежайчяй — 1 749
 Прекуле — 1 725
 Довилай — 1 231
 Крятингале — 977
 Вейвирженай — 964
 Эндреявас — 718
 Аглуоненай — 653
 Дерцекляй — 641
 Древерна — 617

Административное деление 
Клайпедский район подразделяется на 11 староств:
 Аглуоненайское (; адм. центр: Аглуоненай);
 Вежайчяйское (; адм. центр: Вежайчяй);
 Вейвирженайское (; адм. центр: Вейвирженай);
 Гаргждайское (; адм. центр: Гаргждай);
 Даупару-Кветиняйское (; адм. центр: Гаргждай);
 Довилайское (; адм. центр: Довилай);
 Крятингальское (; адм. центр: Крятингале);
 Прекульское (; адм. центр: Прекуле);
 Сяндварское (; адм. центр: Слянгяй);
 Эндреявское (; адм. центр: Эндреявас);
 Юдренайское (; адм. центр: Юдренай).

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Клайпедский уезд
Клайпедский район